Metzler kan som auktorsförkortning betyda:

 Berthold Metzler
 Eric H. Metzler
 Jakob Adolf Metzler

Robotskapade auktorsförkortningar